Pustý rybník je možný místopisný název pro místo, které nějak souvisí s rybníky. Může to být:
 rybník, který vnějším vlivem zanikl (zanesl se sedimenty, zarostl, přestal být napájen přítokem) nebo byl záměrně zrušen (např. pro potřeby zemědělské půdy či zástavby), poté byl však obnoven a dále existuje
 místo, kde dříve býval rybník a vnějším vlivem zanikl (dnes jsou na jeho místě mokřady) nebo byl záměrně zrušen (dnes jsou na jeho místě např. pole a louky či budovy)
 místo, kde rybník nikdy nebyl nebo se jeho existence nedá prokázat, povaha místa však rybník připomínala, např. mokřady a rašeliniště
 rybník, který byl z nějakého důvodu bez ryb, čímž neplnil jednu ze svých hlavních funkcí

Název Pustý rybník nesou například tyto rybníky či místa: 
 Pustý rybník (Dymokury) – rybník na Štítarském potoce v Dymokurech v okrese Nymburk
 Pustý rybník (Vysoká Libyně) – rybník na Jasanovém potoce na katastrálním území Vysoká Libyně v okrese Plzeň-sever
 Pustý rybník (Blatná) – rybník na Závišínském potoce v Blatné v okrese Strakonice
 Pustý rybník (Leč) – rybník na Svinařském potoce u vesnice Leč městyse Liteň v okrese Beroun
 Pustý rybník (Březí) – rybník na bezejmenném přítoku Hlubokého potoka v Březí, části obce Zbýšov v okrese Kutná Hora
 Pustý rybník (Nedrahovice) – rybník na bezejmenném přítoku Sedleckého potoka v Nedrahovicích v okrese Příbram, u vesnice Úklid
 Pustý rybník (Podmolí) – rybník na bezejmenném přítoku Žlebského potoka v Podmolí v okrese Znojmo
 Pustý rybník (Lazsko) – rybník na bezejmenném přítoku Hrádeckého potoka v Lazsku, okres Příbram
 Pustý rybník (Dražičky) – rybník na bezejmenném přítoku Lužnice v Dražičkách, okres Tábor
 Pustý rybník (Roubíčkova Lhota) – rybník na Malém potoce v Roubíčkově Lhotě, obec Postupice, okres Benešov
 Pustý rybník (Bukvice) – rybník na Farském potoce v Bukvicích, město Trhové Sviny, okres České Budějovice
 Pustý rybník (Frymburk) – rybník na bezejmenném přítoku Kalenického potoka ve Frymburku, okres Klatovy 
 Pustý rybník (Kopanina) – rybník na bezejmenném přítoku Plesné, Kopanina, Nový Kostel, okres Cheb, přírodní park Leopoldovy Hamry
 Pustý rybník (Střelské Hoštice) – rybník na bezejmenném přítoku Březového potoka, Střelské Hoštice, okres Strakonice 
 Pustý rybník (Chvalešovice) – rybník na Sedleckém potoce, Chvalešovice, obec Dříteň, okres České Budějovice
 Pustý rybník (Ralsko) (Horní, Prostřední a Dolní) – rašeliniště na katastrálním území Kuřívody města Ralsko v okrese Česká Lípa, mezi Hradčanským a Břehyňským potokem